Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2006 fand vom 24. bis 27. August in Den Haag statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Bei den Männern gewannen die Deutschen Julius Brink und Christoph Dieckmann das Finale gegen die Niederländer de Gruijter / Ronnes. Die Schweizer Patrick Heuscher und Stefan Kobel erreichten den dritten Rang mit einem Sieg gegen die Österreicher Nik Berger und Peter Gartmayer. Bei den Frauen verpasste die Deutschen Sara Goller und Laura Ludwig durch eine Niederlage gegen das norwegische Duo Håkedal / Tørlen eine Medaille. Den Titel gewannen die Russinnen Schirjajewa und Natalja Urjadowa im Endspiel gegen das niederländische Duo Kadijk / Mooren.

Organisation und Medien 
Veranstalter des Turniers, das vom niederländischen Volleyballverband ausgetragen wurde, war der europäische Verband CEV. Die Spiele fanden am Strand von Scheveningen statt. Insgesamt wurde 200.000 Euro Preisgeld an die Teilnehmer vergeben, jeweils zur Hälfte für Männer und Frauen. Die neuen Europameister erhielten davon jeweils 20.000 Euro. Außerdem wurde der Titelgewinn mit 800 Punkten für die europäische Rangliste belohnt.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 24 Mannschaften an. Pro Geschlecht wurden drei Wildcards vergeben.

Der Wettbewerb wurde im Doppel-K.-o.-System ausgetragen. Angesichts der Teilnehmerzahl hatten acht Teams in der ersten Runde ein Freilos. Bei einer Niederlage in der Hauptrunde (winner's bracket) kam das Duo in die Verliererrunde. Die beiden Sieger der Hauptrunde trafen im Halbfinale auf die Sieger der Verliererrunde. Die Sieger der Halbfinals ermittelten im Endspiel den neuen Europameister.

Spielplan

Frauen

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Männer

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Ergebnisse in der Beach Volleyball Database: Frauen - Männer (englisch)
 Informationen des DVV

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2006
Sportveranstaltung in Den Haag
Volleyball (Niederlande)
Volleyballwettbewerb im Königreich der Niederlande